Il doppio del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bill Behrens e Mathias Huning che hanno battuto in finale Bret Garnett e T. J. Middleton 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Marius Barnard /  Kirk Haygarth (primo turno)
 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (quarti di finale)

 Brian Gyetko /  Stefan Kruger (primo turno)
 Lionnel Barthez /  Ģirts Dzelde (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1995